Mesembria (griechisch ), auch Mesambria () oder Mesambrie () bezeichnet:

 Mesembria, eine antike Stadt an der Schwarzmeerküste, heute Nessebar in Bulgarien
 Titularerzbistum Mesembria, ein auf diese Stadt zurückgehendes Titularerzbistum
 Mesambria (Gattung), eine Heuschreckengattung 
 Mesembria (Mythologie), eine der Horen, Göttin des Mittags und Südens
 Mesambria (Persis), ein Ort an der Südküste der Persis
 Mesambria (Evros), eine antike Stadt in Thrakien an der nördlichen Ägäisküste Griechenlands, heute eine antike Ruinenstätte
 ein antiker Name der Halbinsel, auf der die heutige iranische Stadt Buschehr liegt